Orleans oder Orléans steht für:

Orte und geographische Objekte:
 Orléans, Stadt in Frankreich
 Orléans Métropole, Gemeindeverband
 Orléans (Weinbaugebiet)
 Grafschaft Orléans, ab dem 14. Jh. Herzogtum
 New Orleans, Louisiana
 Orleans (Indiana)
 Orleans (Iowa)
 Orleans (Massachusetts)
 Orleans (Minnesota), im Kittson County
 Orleans (Nebraska)
 Orleans (New York)
 Orleans (Village), Village in Vermont
 Orleans (Santa Catarina), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina
 Île d’Orléans, Insel in Kanada
 L’Île-d’Orléans, Verwaltungsbezirk in Kanada

Personen:

 Anianus von Orléans († um 453), Heiliger und Bischof von Orléans
 Antoinette von Orléans-Longueville (1572–1618), französische Markgräfin, Benediktinerin, Ordensreformerin, Ordensgründerin und Klostergründerin
 Bathilde d’Orléans (1750–1822), französische Prinzessin
 Claude d’Orléans-Longueville (1508–1524), Großkammerherr von Frankreich
 Eucherius von Orléans (um 694–738), Bischof von Orléans
 François III. d’Orléans-Longueville (1535–1551), Großkammerherr von Frankreich, Pair von Frankreich 
 Françoise Madeleine d’Orléans (1648–1664), französische Prinzessin, durch Heirat Herzogin von Savoyen
 Hilarius von Orléans (um 1080–nach 1162), Philologe und Literaturwissenschaftler, Klosterbeamter, Wanderdozent und Dichter in Frankreich
 Jean d’Orléans-Longueville (1492–1533), Erzbischof von Toulouse, Bischof von Orléans, Kardinal
 Louis II. d’Orléans-Longueville (1510–1537), Großkammerherr von Frankreich, Pair von Frankreich
 Odo von Orléans (vor 798–834), Graf von Orleans
 Theodulf von Orléans († 821), westgotischer Gelehrter und Dichter, Berater Karls des Großen, Bischof von Orléans und Abt von Fleury
 Wiltrud von Orléans, Gräfin im Wormsgau

Orléans ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso de Orléans-Borbón, 7. Herzog von Galliera (* 1968), spanischer Adeliger und Rennstallbesitzer
 Joan Orleans, US-amerikanische Gospel- und Pop-Sängerin
 María de las Mercedes de Borbón y Orléans (1910–2000), spanische Adlige
 María de la Esperanza de Borbón-Dos Sicilias y Orléans (1914–2005), spanische Adlige
 Sabine Orléans (* 1960), deutsche Schauspielerin
sowie das Pseudonym des
 Axeman of New Orleans, Täter einer Mordserie in New Orleans

Sonstiges:
 Herzog von Orléans, Titel des Herrschers über das Herzogtum Orléans
 Schlacht von Orléans am 3. und 4. Dezember 1870, Sieg der deutschen Armeen über die Franzosen
 Orleans (Band), Rockband
 Orleans (Stoff), Gewebeart 
 Orleans (Rebsorte), Rebsorte für Weißwein
 Annatto, die Farbe aus den Samen des Annattostrauchs
 Athlon 64 #Orleans, Codename eines Prozessors der Firma AMD
 Microsoft Orleans, ein .NET-basiertes Open-Source-Framework zur Entwicklung von hoch skalierbaren verteilten Applikationen nach dem Distributed Actor Model
 Orleans Motor, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Orléans-Straße, Meerenge in der Antarktis
 Orléans (Spiel), ein Brettspiel

Siehe auch:
 D’Orléans – siehe dort auch zu Namensträgern
 Haus Valois-Orléans, französisches Adelsgeschlecht
 Haus Bourbon-Orléans, französisches Adelsgeschlecht
 Haus Orléans-Longueville, französisches Adelsgeschlecht